Midlands (Anglaterra), zona territorial d'Anglaterra que a la vegada es divideix en:
 Midlands de l'Est
 Midlands de l'Oest
 Midlands (Zimbabwe), província de Zimbabwe